Athanase Coquerel (1795-1868) dit « Athanase Coquerel père », pasteur français
 Athanase Coquerel (1820-1875) dit « Athanase Coquerel fils », pasteur français

Voir aussi 
 , patronyme